Лезешть () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Скерішоара.
 Лезешть () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Ваду-Моцилор.